nLite est un logiciel gratuit utilisé pour créer des installations personnalisées de Microsoft Windows 2000/XP/2003/Microsoft Windows XP 64. Ce logiciel est aussi utilisé pour créer des versions dites "piratées" de Windows (exemple : Windows Trust). 

Il sert notamment à faire une nouvelle installation de windows, ce qui est pratique pour éviter de télécharger tous les patchs correctifs notamment lors de la réinstallation de windows. L'utilisateur peut alors rebooter directement windows avec toutes les mises à jour, ce qui est un gain en temps considérable.

Articles connexes 
 HFSLIP, le logiciel analogue avec une interface en ligne de commande
 vLite, le logiciel analogue pour Vista
 Microsoft Update, Windows Genuine Advantage

Liens externes 
 Site Web de nLite
 Tutorial français pour nLite (4 pages)
 Tutorial français détaillé pour nLite (15 pages)

Logiciel pour Windows
Freeware
Logiciel d'installation

en:Software remastering#Windows 2000 and later